Экономика России — экономика .

 Экономика Русского царства
 Экономика Российской империи
 Экономика Российской республики
 Экономика Государства Российского
 Экономика РСФСР 
 Экономика Российской Федерации

См. также

 Экономика СССР
 Экономика Московского княжества
 Экономика Великого княжества Московского 
 Экономика Киевской Руси